E-Boks Open 2012 var en professionel tennisturnering for kvinder, der blev spillet indendørs på hard court. Det var den tredje udgave af turneringen, der er en del af WTA Tour 2012. Kampene blev afviklet i Farum, Danmark.

Single

Seedning

1 Med udgangspunkt i verdensranglisten 2. april, 2012.

Kampe 
Uddybende artikel: E-Boks Open 2012 Damesingle

Øverste halvdel

Nederste halvdel

Finale

Double

Seedning

Kampe

Eksterne henvisninger 
 Officielle side 

WTA Tour 2012